Англа́р-Сен-Фели́кс (,  или Anglars de Rinhac) — коммуна на юге Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Риньяк. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12008.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 115 км северо-восточнее Тулузы, в 30 км к западу от Родеза.

Население

Экономика 

В 2007 году среди 351 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 274 были экономически активными, 77 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 72,5 %). Из 274 активных работали 254 человека (142 мужчины и 112 женщин), безработных было 20 (9 мужчин и 11 женщин). Среди 77 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 31 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон